Стадионная серия 2022 — матч регулярного чемпионата НХЛ сезона 2021/2022 между командами «Нэшвилл Предаторз» и «Тампа-Бэй Лайтнинг», который состоялся 26 февраля 2022 года на стадионе «Ниссан-стэдиум» в Нашвилле.

Предыстория 
О месте проведения и участниках матча было объявлено 28 июня 2021 года.

«Нэшвилл» во второй раз участвовал в матче на открытом воздухе. В Зимней классике 2020 «Предаторз» уступили «Даллас Старз» со счётом 2:4. Для «Лайтнинг» этот матч стал первым под открытым небом.

В регулярном чемпионате 2021/22 «Нэшвилл» провёл 52 матча в которых одержал 30 побед, потерпел 22 поражения (4 из которых в дополнительное время) и с 64 очками расположился на 4-м месте в Центральном дивизионе. «Тампа» из 50 матчей выиграла 33, проиграла 17 (11+6) и с 72 очками занимала 2-е место в Атлантическом дивизионе. Этот матч стал первой встречей «Нэшвилл Предаторз» и «Тампа-Бэй Лайтнинг» в сезоне 2021/22.

Стадион 
«Ниссан-стэдиум» — является футбольным стадионом на котором свои домашние матчи проводит клуб НФЛ «Теннесси Тайтенс» и способен вмещать более 69 000 зрителей.

Составы команд

«Нэшвилл Предаторз» 

Главный тренер: Джон Хайнс

«Тампа-Бэй Лайтнинг» 

Главный тренер: Джон Купер

Матч 
Счёт в матче открыли хозяева, после того как нападающий «Предаторз» Таннер Жанно забросил шайбу в большинстве в середине первого периода. Во втором периоде «Тампа» дважды реализовала игру в большинстве и вышла вперёд в счёте. В середине третьей 20-минутке капитан гостей Стивен Стэмкос упрочил лидерство. Через минуту после шайбы Стэмкоса, нападающий «Нэшвилла» Филип Форсберг сократил счёт до минимального, однако за оставшееся время хозяева не смогли сравнять счёт и проиграли встречу 2:3.

Три звезды матча 
 Стивен Стэмкос («Тампа-Бэй Лайтнинг») — 1 гол и 2 передачи;
 Никита Кучеров («Тампа-Бэй Лайтнинг») — 1 гол и 1 передача;
 Юусе Сарос («Нэшвилл Предаторз») — 30 отражённый бросков из 33.

Примечания 

НХЛ в сезоне 2021/2022
2022 год в хоккее
Нэшвилл Предаторз
Тампа-Бэй Лайтнинг
Матчи НХЛ на открытом воздухе
Спортивные соревнования в Нашвилле
Стадионная серия НХЛ